Pro další ženy stejného jména viz Magdaléna z Valois (rozcestník)

Magdalena z Valois, (10. srpen 1520, Saint-Germain-en-Laye, Francie – 7. červenec 1537, Edinburgh, Skotsko) byla francouzská princezna, dcera francouzského krále Františka I. z dynastie Valois a první manželka skotského krále Jakuba V. z rodu Stuartovců, vnučka francouzského krále Ludvíka XII.

Princezna Magdalena se narodila jako páté dítě (a třetí dcera) francouzskému králi Františkovi I. a jeho manželce Klaudii Francouzské. Když jí bylo šestnáct let, byla provdána za skotského krále Jakuba V., který byl o osm let starší. Svatba se konala 1. ledna 1537 v katedrále Notre-Dame v Paříži. Jakub V. chtěl obnovit tzv. Starou alianci mezi Skotskem a Francií a zároveň bohatým věnem naplnit prázdnou skotskou pokladnu.

František I. se bál pustit svou nemocnou dceru, která trpěla tuberkulózou, do nehostinného a drsného Skotska. Nakonec však novou královnu vypravil na cestu, a Magdalena přistála na skotském pobřeží v květnu 1537. 8. června ještě napsala otci, že se jí už daří lépe. Její podlomené zdraví však nevydrželo drsné podnebí a 7. července 1537 zemřela v náručí svého manžela, měsíc před svými sedmnáctými narozeninami.

Pochována byla v Holyroodském opatství v Edinburghu. Necelý rok po její smrti se Jakub V. Skotský oženil s ovdovělou Marií de Guise, která byla hostem na jeho svatbě s Magdalenou.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois-Angoulême
Stuartovci
Skotské královny
Francouzské princezny
Francouzské osobnosti 16. století
Francouzky 16. století
Zemřelí na tuberkulózu
Narození 10. srpna
Narození v roce 1520
Úmrtí v roce 1537
Pohřbení v klášteře Holyrood
Narození v Saint-Germain-en-Laye
Úmrtí v Edinburghu
Ženy